

Osoby 
 Ioann Kalita – ciężki pociąg pancerny białych podczas wojny domowej w Rosji
 Iwan I Kalita (1288–1340) – książę moskiewski
 Iwan Kalita (1927–1996) – jeździec sportowy, medalista olimpijski
 Jacek Kalita (ur. 1982) – polski brydżysta
 Jan Kalita de Brenzenheim – szlachcic inflancki, c.k. urzędnik austriacki, starosta brzozowski w latach 1859–1864
 Józef Kalita (1928-1997) – polski aktor
 Karol Kalita (1830-1919) – polski pułkownik, dowódca oddziału partyzanckiego w powstaniu styczniowym
 Marek Kalita (ur. 1958) – polski aktor filmowy i teatralny, reżyser i scenograf
 Mirosław Kalita (ur. 1970) – piłkarz, obecnie trener piłkarski
 Suhani Kalita (ur. 1991) – indyjska aktorka i modelka
 Tomasz Kalita (1979-2017) – polski polityk, w latach 2008–2011 rzecznik prasowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Miejscowości

Wieś na Białorusi 

 Kalita – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie słuckim, sielsowiecie Wiesieja

Wieś w Estonii 
 Kalita – wieś w prowincji Parnawa, w gminie Saarde